

События 
 29 апреля — Битва на реке Вихре: войско смоленского князя Святослава Ивановича разбито литовцами
 9 июля — Битва при Земпахе.
 1 октября — основан Гейдельбергский университет, старейший на территории Германии.
 1386—1434 — Король Польши Владислав Ягелло (ок. 1350-1434).
 1386—1418 — Господарь Валахии Мирча Старый.
 1386—1404 —  Армения и Грузия завоёваны и разорены войсками Тимура. Тимур совершил 7 походов в Грузию, разорив и обезлюдив страну.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1386 году
 Евфросин Псковский, преподобный Русской церкви, основатель Спасо-Елеазаровского монастыря.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1386 году

См. также